Bosznia-Hercegovina
Bosanska Bojna, falu Velika Kladuša községben, az Una-Szanai kantonban

 Horvátország
Bojna, falu Glina községben, Sziszek-Monoszló megyében
Bojna, folyó Közép-Horvátországban

 Montenegró
Bojna Njiva, falu Mojkovac községben

 Szlovákia
Bojná, Nyitrabajna község szlovák neve a Nyitrai kerületben, a Nagytapolcsányi járásban